De Puteanusstraat is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting van het Nolensplein tot aan de Maaskade, in het verlengde van de Goltziusstraat (vernoemd naar Hubertus Goltzius). De Puteanusstraat is vernoemd naar Erycius Puteanus. Aan de noordzijde wordt de straat verbonden met respectievelijk van oost naar west de Valuasstraat en de Ginkelstraat, waarbij de laatstgenoemde ten zuiden doorloopt tot de Bolwaterstraat.

Geschiedenis 
Nadat de vestingwerken van Venlo bij Koninklijk Besluit vanaf 1867 werden gesloopt, kreeg Frits van Gendt de opdracht om een plan van uitleg te ontwerpen. Hij stelde plannen op om de hele vestingstad te ontsluiten, met voornamelijk smalle panden aan lange straten. Daartoe ontwierp hij voor de noordelijke uitleg in totaal 17 straten, met de Goltziusstraat en de Puteanusstraat als twee van de belangrijkste. Het plan hiertoe werd in 1872 gepresenteerd, en werd de jaren daarop tot circa 1885 verwezenlijkt.

Verwisseld 
Aanvankelijk zou het gedeelte vanaf de Hamburgersingel (tegenwoordig Deken Van Oppensingel) tot aan de Parkstraat deze naam krijgen, maar per abuis werden de straatnaamborden verwisseld met die van de Goltziusstraat. Uiteindelijk heeft men besloten dit niet meer te veranderen. Samen met de Mercatorstraat (vernoemd naar Michaël Mercator), die eveneens aan de noordzijde van de binnenstad in het verlengde van de Noord-Buitensingel en de Noord-Binnensingel ligt, werden middels straatnaambenoeming drie van de belangrijkste Venlonaren geëerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot aantal panden aan deze straat door bombardementen verwoest, waarna veel nieuwbouw verrees.

Externe link 
 LEM historische encyclopedie, gerelateerde onderwerpen

Straat in Venlo